

Geografia 
Airola – comune della provincia di Benevento
Airola – frazione del comune di Sesta Godano in provincia della Spezia
Airola – torrente del Piemonte

Persone 
Alberto Airola – politico italiano
Angelica Veronica Airola – pittrice italiana
Keijo Airola – calciatore finlandese
Jerry Airola – imprenditore statunitense
Laura Airola – violinista finlandese
Matti Airola – politico e giornalista italiano
Oona Airola – attrice e cantante finlandese
Paavo Airola – nutrizionista e scrittore statunitense
Santeri Airola – hockeista su ghiaccio finlandese
Väinö Airola – scrittore finlandese